Daphne Akhurst e Jack Willard hanno battuto in finale Esna Boyd e Gar Hone 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Meryl O'Hara Wood /  Pat O'Hara Wood (primo turno)
 Sylvia Lance /  Ian McInnes (semifinali)

 Esna Boyd /  Gar Hone (finale)
 Daphne Akhurst /  Jack Willard (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1924